Xingjian est un nom personnel chinois, porté notamment par :
 Bai Xingjian, 775 - 826, écrivain chinois.
 Gao Xingjian, né en 1940, écrivain, dramaturge, metteur en scène et peintre français d'origine chinoise, Prix Nobel de littérature en 2000.

Homonymie